Dorfkirche Glienicke steht für folgende Kirchengebäude in Brandenburg:

 Dorfkirche Glienicke/Nordbahn in der Gemeinde Glienicke/Nordbahn, Landkreis Oberhavel
 Dorfkirche Glienicke (Rietz-Neuendorf) in der Gemeinde Rietz-Neuendorf, Landkreis Oder-Spree
 Dorfkirche Glienicke (Heiligengrabe) in der Gemeinde Heiligengrabe, Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Siehe auch:
 Dorfkirche Glienecke in der Stadt Ziesar, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg